Mercure ( für Merkur) bezeichnet

 eine Hotelkette, siehe Mercure Hotels
 einen Flugzeugtyp, siehe Dassault Mercure

Mercure ist der Familienname folgender Personen:
 Georges Mercure (1905–1993), kanadischer Benediktinermönch und Prior der Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac, Gregorianik-Experte, Organist, Chorleiter und Komponist
 Monique Mercure (1930–2020), kanadische Schauspielerin
 Pierre Mercure (1927–1966), kanadischer Komponist, Fernsehproduzent und Posaunist

Siehe auch:

 Merkur